Інфекція — багатозначний термін, що може бути назвою в медицині, кінематографії.

Медицина 
 Інфекція — стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент — патоген;
 Аденовірусна інфекція — гостра вірусна інфекційна хвороба з групи ГРВІ, яка характеризується переважним ураженням верхніх дихальних шляхів, лімфатичного апарату, очей, рідше травної системи.
 Бокавірусна інфекція — гостра вірусна хвороба з групи ГРВІ, при якій на тлі розладів респіраторного тракту часто відбувається гастроентерит.;
 Внутрішньолікарняна інфекція — захворювання мікробного походження, що виникло у хворого під час його лікування або обстеження в лікарні або після виписки з неї, або будь-яке інфекційне захворювання співробітника лікарні, що розвинулося внаслідок його роботи в даному закладі незалежно від часу появи симптомів захворювання.
 Гостра респіраторна вірусна інфекція — кожна хвороба з групи вірусних інфекцій, яка характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизових оболонок дихальних шляхів, також інфекційна хвороба верхніх дихальних шляхів, яка легко поширюється.
 Інфекція сечових шляхів — це бактеріальна інфекція, яка уражає сечовий апарат;
 Інфекція, яку спричинює вірус Зіка — інша назва хвороби, яку спричинює вірус Зіка;
 Інфекція, яку спричинює герпесвірус людини 6-го типу — інфекційне захворювання з групи герпесвірусних інфекцій, яке породжує герпесвірус людини 6-го типу;
 Інфекція, яку спричинює герпесвірус людини 7-го типу — ураження з групи герпесвірусних інфекцій, яке породжує герпесвірус людини 7-го типу (ГВЛ-7);
 Інфекція, яку спричинює герпесвірус людини 8-го типу — інфекційне захворювання з групи герпесвірусних інфекцій, яке породжує герпесвірус людини 8-го типу (ГВЛ-8).
 Інфекція, яку спричинює цитомегаловірус — герпесвірусна інфекція, яку спричинює герпесвірус людини 5-го типу (цитомегаловірусна інфекція);
 Коронавірусна інфекція — вірусне захворювання з групи ГРВІ, що характеризується ураженням верхніх відділів респіраторного тракту та незначно вираженою інтоксикацією із доброякісним прогнозом. Деякі хвороби, які спричинює коронавірус, через їх значення у світовій системі охорони здоров'я виділено в окремі термінологічні утворення — тяжкий гострий респіраторний синдром, близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром;
 Метапневмовірусна інфекція — хвороба з групи ГРВІ, яка характеризується найчастіше звичайними ознаками, які притаманні усім ГРВІ, але при певних ситуаціях розвиваються тяжкі ураження нижніх дихальних шляхів в категоріях ризику;
 Респіраторно-синцитіальна інфекція — гостра вірусна інфекційна хвороба з групи ГРВІ з тенденцією виникнення бронхіоліту у дітей молодшого віку та осіб похилого віку з розвитком гострої дихальної недостатності;
 Риновірусна інфекція — інфекційна хвороба з групи ГРВІ, яку спричинюють риновіруси.

Кіно 
 Інфекція (фільм) — американський фільм жахів 2005 року;